Malemort kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Malemort-sur-Corrèze, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Malemort-du-Comtat, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,